Günther:
 Günther — общепринятое сокращение имени зоолога, которое добавляется к названиям некоторых таксонов зоологической номенклатуры и указывает на то, что автором этих наименований является Альберт Карл Людвиг Готгельф Гюнтер (1830—1914).
 Günther — псевдоним шведского музыканта Матса Сёдерленда (род. 1969) См. также 
 Гюнтер